Hot Action Cop — дебютный студийный альбом американской рэп-рок-группы Hot Action Cop. Релиз состоялся 4 марта 2003 года. Синглами вышли две песни: «Fever for the Flava» и «Don’t Want Her to Stay».

Список композиций

Примечания 

Альбомы альтернативного метала
Альбомы ню-метала